Syrup steht für:

 Friedrich Syrup (1881–1945), deutscher Jurist und Politiker
 Syrup (Novelle), Novelle von Max Barry
 Syrup (Film, 2013), Film von 2013 basierend auf der Novelle von Max Barry
 Syrup (Film), Kurzfilm von 1994

Siehe auch:

 Sirup, dickflüssige, konzentrierte Lösung